Vila Guarani pode referir-se a:

 Vila Guarani - bairro de Jabaquara, na cidade de São Paulo.
 Vila Guarani - bairro de Vila Formosa, na cidade de São Paulo.
 Vila Guarani - bairro de Campos do Jordão.
 Vila Guarani - unidade residencial do bairro Patronato, no distrito da Sede, no município gaúcho de Santa Maria, Brasil

Vila Guarani